The Pyramids steht für:

 The Pyramids, US-amerikanische Surf-Rock-Band aus Long Beach, Kalifornien
 The Pyramids (Jazzband), US-amerikanisches Jazz-Musik-Kollektiv aus Yellow Springs, Ohio
 The Pyramids, zwischenzeitlicher Name von Symarip, Ska- und Reggae-Band aus Großbritannien
 The Pyramids (Gebäudekomplex), Bürokomplex in Indianapolis, Indiana

Pyramids steht für:
 Pyramids, Originaltitel von Pyramiden, siebter Scheibenwelt-Roman von Terry-Pratchett

Siehe auch:
 The Pyramid (Begriffsklärung)